Марко Штурм (,  8 вересня 1978, Дінгольфінг) — колишній німецький хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Німеччини.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1995 року виступами за команду «Ландсгут».

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 21-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюїнс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Вашингтон Кепіталс», «Ванкувер Канакс», «Флорида Пантерс», «ЕРК Інгольштадт», «Ландсгут» та «Кельнер Гайє».

Загалом провів 1006 матчів у НХЛ, включаючи 68 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Німеччини, провів 36 ігор в її складі.

Тренерська робота 
З 10 липня 2015 головний тренер національної збірної. У рік дебюту здобув Кубок Німечиини.

Нагороди та досягнення 
 Срібний призер юніорського чемпіонату Європи 1995.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1999.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 
 

німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Хокеїсти «Ландсгута»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Задрафтовані «Сан-Хосе Шаркс»
Німецькі хокейні тренери